Schnarr ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Adolf Schnarr (1936–2010), Jurist und Fußballfunktionär
 Valentin Schnarr (* um 1865; † um 1925), deutscher Volkssänger und Humorist
 Wolfgang Schnarr (* 1941), ehem. Fußballtorwart
 Georg Gillbergs-Schnarr, Arzt für Physikalische Therapie in Bad Bocklet